Anghel este un prenume și nume de familie românesc.

În retoromană – „anghel” și limbile slave: rusă, ucraineană, bulgară și macedoneană – anghel (ангел) înseamnă înger.

Persoane cu prenume Anghel 
 Anghel Andreescu
 Anghel Demetriescu
 Anghel Dumbrăveanu
 Anghel Iordănescu
 Anghel Mora
 Anghel Negulescu
 Anghel Panait
 Anghel Radovici
 Anghel Rugină
 Anghel Saligny
 Anghel Stanciu

Persoane cu nume de familie Anghel 
 Adrian Anghel (n. 1958), senator român
 Atanasie Anghel (1660-1713), episcop român
 Cătălin Anghel (n. 1974), fotbalist și antrenor român
 Codruț Anghel (n. 1994), fotbalist român
 Cristian Anghel (n. 1950), primar român
 Cristiana Irina Anghel (n. 1959), profesor și politician român
 Dimitrie Anghel (1872-1914), poet, prozator și reprezentant al simbolismului român
 Dumitru Anghel (n. 1939), cronicar și publicist român
 Dumitru Anghel (actor) (1940-2015), actor român
 Elisabeta Anghel (n. 1967), atletă română
 Florin Serghei Anghel (n. 1961), om politic român
 Gabriela-Lola Anghel (n. 1973), deputat român
 Gheorghe Anghel (istoric) (n. 1935), istoric român
 Gheorghe Anghel (politician moldovean) (n. 1959), politician din Republica Moldova
 Gheorghe D. Anghel (1904-1966), sculptor român
 Gheorghe I. Anghel (n. 1938), pictor român
 Ion Anghel (1928-1997), actor român
 Ion Anghel Mânăstire (n. 1950), scriitor și ziarist român
 Irinel Anghel (n. 1969), compozitoare română
 Luminița Anghel (n. 1968), cântăreață română
 Mariana Anghel (n. 1966), cântăreață română
 Mihai Anghel, om de afaceri român
 Mircea Anghel, general român de informații
 Monica Anghel (n. 1971), cântăreață, prezentatoare de radio și actriță română
 Nicu Anghel (n. 1952), ofițer român
 Paul Anghel (1931-1995), dramaturg, publicist, prozator, eseist și romancier român
 Paul Anghel (chirurg) (1869-1937), medic român și profesor universitar
 Petre Anghel (1944-2015), scriitor român și profesor universitar
 Roxana Anghel (n. 1998), canotoare română
 Sergiu Anghel (n. 1954), coregraf român și profesor universitar
 Theo Anghel (n. 1970), scriitoare română

Altele 
 Anghel si ti

Vezi și 
 Anghel Saligny (dezambiguizare)
 Cristian Anghel (dezambiguizare)

 Anghelescu (nume)
 Anghelești (dezambiguizare)

 Angel (dezambiguizare)

Prenume românești
Nume de familie românești